Jetzendorf steht für:
 Jetzendorf, oberbayerische Gemeinde im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Jetzendorf (Gemeinde Esternberg), Weiler in der oberösterreichischen Gemeinde Esternberg